Гаа́зька конве́нція — низка договорів міжнародного права, підписаних у місті Гаага (Нідерланди):

 Гаазька конференція з міжнародного приватного права — міжурядова організація, що здійснює роботу з прогресивної уніфікації норм міжнародного приватного права. Вона була створена у 1893 році для впорядкування низки проблем (про громадянське судочинство, про шлюб, розлучення і опіку, про спадкоємство тощо).
 Гаазькі конвенції та декларації 1899 і 1907 — міжнародні конвенції 1899 та 1907 років, де відповідно були прийняті міжнародні конвенції про закони та звичаї війни, й включені до комплексу норм міжнародного гуманітарного права.
 Гаазька міжнародна опіумна конвенція — міжнародна конвенція, підписана на Першій Міжнародній опіумній конференції 1912 року, де відповідно було прийнято рішення про створення міжнародного контролю за обігом наркотиків.
 Гаазька конференція з репарацій 1929-1930 — міжнародна конференція з репарацій, що розглянула і прийняла план Юнга.
 Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 1954 року.
 Гаазька конвенція 1961 — «Конвенція, що відміняє вимогу легалізації іноземних офіційних документів».
 Гаазька конвенція з авторського права — міжнародна конвенція.
 Гаазька конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден — міжнародна конвенція 1970 року.
 Гаазька конвенція про цивільні аспекти викрадення дітей — міжнародна конвенція 1980 року.
 Гаазька конвенція про батьківську відповідальність та захист дітей — міжнародна конвенція 1996 року.

Див. також 
 Боннська конвенція
 Женевські конвенції
 Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур
 Гаазький договір

Міжнародні договори
Міжнародні конвенції
Гаага